ARA Drummond es el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA Drummond (M-2), rastreador de la clase Bouchard.
 ARA Drummond (P-31), corbeta de la clase d'Estienne d'Orves (Tipo A69; ex SAS Good Hope).
Drummond